Postigo do Carvão (Lisboa)
 Postigo do Carvão (Porto)